Lúcio Papírio Crasso (cônsul em 436 a.C.), cônsul romano em 436 e 430 a.C.
 Lúcio Papírio Crasso (tribuno consular em 382 a.C.), tribuno consular em 382 e 376 a.C. (e, possivelmente, tribuno consular em 380 a.C.).
 Lúcio Papírio Crasso (tribuno consular em 368 a.C.), tribuno consular em 368 a.C..
 Lúcio Papírio Crasso (cônsul em 336 a.C.), cônsul em 336 e 330 a.C., filho do anterior.